Bismarckstraße 29 ist die Adresse folgender Gebäude:

 Bismarckstraße 29 in Bonn, siehe Liste der Baudenkmäler im Bonner Ortsteil Südstadt (A–K)
 Bismarckstraße 29 (Darmstadt)
 Bismarckstraße 29 in Dresden, siehe Liste der Kulturdenkmale in Niedersedlitz
 Bismarckstraße 29 in Eschweiler, siehe Liste der Baudenkmäler in Eschweiler
 Bismarckstraße 29 in Görlitz, siehe Liste der Kulturdenkmale in Innenstadt (Görlitz), Bi–D
 Bismarckstraße 29 in Halberstadt, siehe Liste der Kulturdenkmale in Halberstadt
 Bismarckstraße 29 in Otzberg, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Otzberg
 Volksbank Hochrhein in Waldshut-Tiengen
 Bismarckstraße 29 in Wuppertal, siehe Liste der Baudenkmäler im Wuppertaler Wohnquartier Brill (A–F)